MŠK Tesla Stropkov (celým názvem: Mestský športový klub Tesla Stropkov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Stropkov. Založen byl v roce 1920 pod názvem ŠK Stropkov. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MŠK TESLA Stropkov s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – ŠK Stropkov (Športový klub Stropkov)
 1951 – KCS Stropkov
 1960 – TJ Tesla Stropkov (Telovýchovná jednota Tesla Stropkov)
 199? – MŠK Tesla Stropkov (Mestský športový klub Tesla Stropkov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: Krajský přebor – sk. Východ
 1965–1978: Divize F
 1978–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1983: 2. SNFL – sk. Východ
 1983–1984: 1. SNFL
 1984–1985: 2. SNFL – sk. Východ
 1985–1989: 1. SNFL
 1989–1990: 2. SNFL – sk. Východ
 1990–1991: 1. SNFL
 1991–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–2000: 2. liga
 2000–2004: 3. liga – sk. Východ
 2008–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920